B9, B-9 bzw. B 9 steht für:

ein NBMI
 Besoldungsgruppe für Beamte und Soldaten in Deutschland, siehe Besoldungsordnung B #Besoldungsgruppe B 9
 Bundesstraße 9, Bundesstraße in Deutschland
 eine ehemalige Bundesstraße in Österreich, siehe Preßburger Straße
 B9 (Kenia), Fernstraße in Kenia
 B9 (Zypern), Hauptstraße in Zypern
 Boeing Y1B-9, US-amerikanisches Experimentalflugzeug
 Bukarest Neun, Gesprächsformat der neun mittel- und südosteuropäischen NATO-Staaten Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechien, Ungarn
 Akaflieg Berlin B9, zweimotoriges Versuchsflugzeug
 genormtes Papierformat (DIN 476/ISO 216)
 Vitamin B9 (Folsäure)
 Beistelltischsatz von Marcel Breuer produziert von Thonet, Entwurf ca. 1925/26

B9